Aurore může být:

 Aurore (automobilka) – rakousko-uherský výrobce jízdních kol a automobilů
 Aurore (seriál) – francouzský televizní seriál
 Aurore (ostrov) – ostrov Seychel
 Aurore (Seychely) – sídlo na stejnojmenném ostrově Seychel
 Třída Aurore – třída ponorek

Související články 
 Aurora, rozcestník